Апостоли-Триандофилос Владимир Александрович (18 февраля 1890, Саратов — 1942, Ленинград) — советский живописец, член Ленинградского Союза художников.

Биография 
Родился в Саратове (в некоторых источниках местом рождения указывается с. Арженки Тамбовской губернии). В 1911 окончил Художественное училище в Казани. В 1922 окончил петроградский ВХУТЕМАС по мастерской Д. Н. Кардовского с присвоением звания художника живописи. Участвовал в выставках с 1915 года. Писал пейзажи, портреты, жанровые и тематические композиции. Член и экспонент Общины художников, Общества художников имени А. И. Куинджи, АХРР, РАБИС. С 1932 член Ленинградского Союза художников. Работал по договорам с Ленизо. Погиб в 1942 от голода в блокаду. Его произведения находятся в Государственном Русском музее, в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Примечания

Источники 
 Государственный Русский музей. Живопись. Первая половина XX века. Каталог. А—В. Т.8. СПб., Palace Edition, 1997. С.31.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. С.383.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007. С.17.
 Страницы памяти. Справочно-мемориальный сборник. Художники Ленинградского Союза советских художников, погибшие в годы Великой Отечественной войны и в блокаду Ленинграда. СПб, Петрополис, 2010. С.22-23.

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Ленинградский Союз художников

Художники СССР
Художники России
Художники-пейзажисты России
Художники-реалисты
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Жертвы блокады Ленинграда
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников